Ва́лмиера:
 Валмиера — город в Латвии.
 Валмиера — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.
 Валмиера — футбольный клуб из Валмиеры.
 Валмиера — баскетбольный клуб из Валмиеры.